Leléo, nome artístico de Sebastião Santana (Rio de Janeiro, 1931) é um compositor brasileiro.

Natural do morro da Mangueira, Rio de Janeiro, é filho de também compositor. Já trabalhou como operário e funcionário do Ministério das Comunicações, no qual depois veio a se aposentar. Já compôs músicas com seu primo Jorge Zagaia (1922–1995).

Obras 
 Agora se arrependeu (com Jorge Zagaia)
 Casa-grande e senzala (com Comprido e Zagaia)
 Com você não tive sorte (com Jabá)
 Gonçalves Dias (com Jorge Zagaia)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)